La palabra Ardeola puede referirse a:
 Ardeola, nombre científico de un género de aves incluidos en la  familia Ardeidae del orden Pelecaniformes.
 Ardeola, nombre la revista científica oficial de la Sociedad Española de Ornitología.